Westferry (metrostation)
 Westferry (plaats)